A Copa Intertoto da UEFA de 1995 foi a 1ª edição da prova, ganha por Strasbourg e Bordeaux. As duas equipas qualificaram-se para a Copa da UEFA de 1995-96.

Fase de Grupos

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

1These matches were played in Belgrade since FK Budućnost's ground in Podgorica didn't meet UEFA standards.

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Grupo 11

Grupo 12

Oitavos-finais
Os jogos realizaram-se a 29 e 30 de Julho..

Legenda:
 a.p. - equipa apurou-se após prorrogação

Quartos-finais
Os jogos realizaram-se a 2 de Agosto..

{| class="wikitable"
|-
!Time #1
!Result.
!Time #2
|-
|align="right"|FC Girondins de Bordeaux ||2-0||align="left"| SC Heerenveen
|-
|align="right"|FC Tirol Innsbruck || 2-2 ((g.p.)||align="left"| Bayer Leverkusen
|-
|align="right"|Bursaspor ||3-3 (g.p.)||align="left"| Karlsruher SC 
|-
|align="right"|FC Metz ||0-2||align="left"|  RC Strasbourg 
|}

Legenda:
 g.p. - equipa apurou-se após disputa de desempate por penalties

Semi-finais
Os jogos realizaram-se a 8 e 22 de Agosto.

|}Nota''': Não houve jogo de final. Os vencedores semi-finalistas entraram na Taça UEFA.

Ligações externas
 
 

Copa Intertoto da UEFA
1995 no futebol